Kuwabara ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyoshi Kuwabara (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Kineo Kuwabara (1913–2007), japanischer Fotograf
 Kota Kuwabara (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Ryan Kuwabara (* 1972), kanadisch-japanischer Eishockeyspieler
 Setsuko Kuwabara (* 1947),  japanische Kunsthistorikerin  
 Shusaku Kuwabara bzw. Hon’inbō Shūsaku (1829–1862), japanischer Go-Spieler
 Kuwabara Takeo (1904–1988), japanischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer